Матчі Групи A чемпіонату світу з футболу 2006 проходять з 9 червня 2006 року до 20 червня 2006. До групи входять: господар турніру — збірна Німеччини, Коста-Рики, Еквадору та Польщі.

Чемпіонат світу з футболу 2006